A GCC rövidítés jelentheti:
GCC a GNU Compiler Collection rövidítése.
GCC Öböl Menti Együttműködési Tanács